Clymenura gracilis är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1969. Clymenura gracilis ingår i släktet Clymenura och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis